Il singolare del torneo di tennis Croatia Open Umag 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Goran Prpić che ha battuto in finale Goran Ivanišević 6-3, 4-6, 6-4.

Teste di serie

 Goran Prpić (campione)
 Goran Ivanišević (finale)
 Mark Koevermans (secondo turno)
 Jens Wöhrmann (primo turno)

 Andrej Čerkasov (semifinali)
 Aki Rahunen (quarti di finale)
 Marián Vajda (secondo turno)
 Thierry Tulasne (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Tour 1990
Croatia Open Umag 1990